Numele Timofti se poate referi la:

 Mihai Timofti, regizor, actor și muzician basarabean
 Nicolae Timofti, al patrulea președinte al Republicii Moldova

Nume de familie românești